Jméno a příjmení František Jakubec se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 František Jakubec (politik) (1883–1969) – československý politik, meziválečný senátor za agrárníky 
 František Jakubec starší (fotbalista) (1956–2016) – český fotbalista, reprezentant Československa 
 František Jakubec mladší (fotbalista) (* 1977) – český fotbalista, syn předchozího